Il singolare del torneo di tennis WTA South Carolina 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Manuela Maleeva-Fragniere che ha battuto in finale Raffaella Reggi-Concato 5-7, 6-2, 6-3.

Teste di serie

Assente
 Raffaella Reggi-Concato (finale)
 Laura Gildemeister (secondo turno)
 Kate Gompert (quarti di finale)
 Laura Garrone (secondo turno)
 Helen Kelesi (secondo turno)
 Tine Scheuer-Larsen (secondo turno)
 Mercedes Paz (secondo turno)

 Gretchen Magers (terzo turno)
 Camille Benjamin (secondo turno)
 Mariana Pérez-Roldán (terzo turno)
 Anne Minter (terzo turno)
 Marcella Mesker (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA South Carolina 1987